Флаг муниципального образования Влади́мирское сельское поселение Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3538.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 2:3, несущее у верхнего края синюю полосу в 1/4 ширины полотнища и вплотную к ней узкую белую полосу в 1/12 ширины полотнища. Посередине, поверх границ полос, расположено жёлтое изображение казачьей сторожевой вышки; по бокам от него на зелёном фоне жёлтым цветом воспроизведены колосья, перекрывающие скрещённые пушечные стволы».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Станица Владимирская начала своё существование в годы Кавказской войны, в 1848 году в предгорьях на реке Лаба. Решение об образовании было принято в день Святого Владимира и поэтому станица получила имя — Владимирская. Связанная многими постами и пикетами станица явилась надёжным прикрытием от нападения горцев. Символически это отображено сигнальной казачьей вышкой.

В укреплении, а затем и в станице находилась казачья артиллерийская батарея, которая не позволяла производить неожиданные нападения и останавливала горцев на дальних подступах, что аллегорически показано стволами пушек положенными накрест.

Пшеничный колос положенный поверх стволов пушек, символически говорит о том, что владимировцы прежде всего всегда были хлебопашцами, и во времена основания станицы и в настоящее время.

Синий цвет полотнища символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо, а также это цвет линейных казаков, в войске которого первоначально числились владимировцы.

Белый цвет (серебро) полотнища символизирует природные достопримечательности поселения, а также аллегорически указывает на большие запасы строительного камня на территории сельского поселения.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу и сельское хозяйство, а также плодородие, жизнь, возрождение, здоровье.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, достатка, хлеба, процветания и прочности.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением пушки